María Amalia, puede referirse a:

María Amalia de Borbón-Dos Sicilias, reina consorte de Francia, esposa de Luis Felipe;
María Amalia de Sajonia, reina consorte de España, esposa de Carlos III.

Nombres femeninos